Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ross Case che ha battuto in finale Corrado Barazzutti 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 John Newcombe (quarti di finale)
 Tony Roche (primo turno)

 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Philippine International 1975